Zelman ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Zelman (1874–1927), australischer Musiker und Dirigent
 Daniel Zelman (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler, Autor und Produzent
 Leon Zelman (1928–2007), polnisch-österreichischer Publizist
 Sam Zelman (1914–2015), US-amerikanischer Fernsehjournalist und -moderator

Siehe auch:
 Zellmann